Dover může znamenat:

 Dover (Anglie) – město v jižní Anglii
 Dover (Delaware) – hlavní město amerického státu Delaware
 Dover (hrad) – hrad v jižní Anglii u stejnojmenného města

Externí odkazy